Charlton puede referirse a:

Estados Unidos:
 Charlton (Maryland)
 Charlton (Massachusetts)
 Charlton (Nueva York)

Inglaterra:
 Charlton (Brinkworth), Wiltshire
 Charlton (Donhead St Mary), Wiltshire
 Charlton (Fladbury), Worcestershire
 Charlton (Hampshire)
 Charlton (Hartlebury), Worcestershire
 Charlton (Hertfordshire)
 Charlton (Kilmersdon), Mendip, Somerset
 Charlton (Londres)
 Charlton Athletic Football Club
 Charlton (Shepton Mallet), Shepton Mallet, Mendip, Somerset
 Charlton (Northamptonshire)
 Charlton (Northumberland)
 Charlton (Oxfordshire)
 Charlton (Shropshire)
 Charlton (Surrey)
 Charlton (Sussex Occidental)
 Charlton (Taunton Deane), Somerset
 Charlton St Peter, Wiltshire